C-Faktor steht für:

 die entladestromabhängige Kapazität, siehe Kapazität (galvanische Zelle) #C-Faktor
 Bodenbedeckungs- und -bearbeitungsfaktor, siehe Allgemeine Bodenabtragsgleichung